DVG peut désigner :
 divers gauche, en France, une tendance politique sous le nom de laquelle s'intègrent les candidats apparentés ;
 , un écrivain et philosophe kannada.